Попере́чная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 

 В Гомеле:
 1-я Поперечная улица
 2-я Поперечная улица
 3-я Поперечная улица
 4-я Поперечная улица

Россия 

 В Астрахани:
 Поперечная улица
 1-я Поперечная улица
 Поперечная улица — улица в Калининграде.
 Поперечная улица — улица в Краснодаре.
 Поперечная улица — улица в Новороссийске.
 В Санкт-Петербурге:
 Поперечная улица — улица в Красногвардейском районе, в историческом районе Ржевка;
 В Красногвардейском районе, в историческом районе Ново-Ковалёво:
 1-я Поперечная улица;
 2-я Поперечная улица;
 3-я Поперечная улица;
 4-я Поперечная улица;
 5-я Поперечная улица;
 6-я Поперечная улица;
 8-я Поперечная улица;
 В Сестрорецке:
 1-я Поперечная улица;
 2-я Поперечная улица;
 3-я Поперечная улица.
 В Саратове:
 Поперечная улица
 1-я Поперечная улица
 2-я Поперечная улица
 3-я Поперечная улица
 4-я Поперечная улица
 В Сочи:
 Поперечная улица — улица в Завокзальном районе.
 Поперечная улица — улица в районе Навагинка.
 Поперечная улица — улица в Твери.
 Поперечная улица — улица в Токсово.
 Поперечная улица — улица в Тосно.
 Поперечная улица — улица в Туле.
 Поперечная улица — улица в Тюмени.
 Поперечная улица — улица в Чите.

Украина 

 В Кропивницком:
 1-я Поперечная улица
 2-я Поперечная улица